Un cycle de conduite automobile est une séquence normalisée de manœuvres automobiles utilisées lors des procédures d'essais d'homologation de type de véhicule et conçue pour imiter de façon reproductible les conditions de conduite pratiquées sur les rues et les routes concernées.

L'expression peut faire référence :

 à la Procédure d'essai mondiale harmonisée pour les véhicules légers (WLTP), qui a remplacé la norme NEDC en 2018.
 à l'ancien cycle de conduite automobile en vigueur dans l'Union européenne de juillet 1973 à 2018 et dénommé Nouveau cycle européen de conduite (NEDC), 
 aux cycles de conduite aux États-Unis.
 au , le test officiel d'économie de carburant et de certification des émissions pour les véhicules légers neufs au Japon.

Homonymie d'automobile
Réglementation automobile